Filmbildung steht für:
 die Bildung eines Films, einer dünnen Schicht:
 Filmbildung an Oberflächen durch Filmbildner,
 durch andere Bindemittel oder  
 durch Mikroorganismen, siehe Biofilm
 Filmbildung von dünnen Membranen wie Seifenblasen durch amphiphile Substanzen
 Bildung durch Filme, siehe Filmbildung (Bildungswesen)